A Wonderful Life – film del 1951 diretto da William Beaudine
A Wonderful Life – album di Lara Fabian del 2004
A Wonderful Life – album dei Mushroomhead del 2020